Cyrille du Peloux (né en 1954), chef d'entreprise français ;
 Gérard du Peloux (1922-2015), athlète et journaliste français ;
Jean-Olivier Peloux (né en 1965), basketteur français ;
Pierre Peloux (1748-1794), homme politique français.

Voir aussi
.